Pantokratorkloster oder Kloster des Pantokrator bezeichnet:

 Pantokratorkloster, ehemaliges Kloster in Istanbul, heute Zeyrek-Moschee
 Moni Pantokratoros, Kloster auf der griechischen Insel Athos